

Cinema 
 Last Goodbye - film del 2004 diretto da Jacob Gentry

Musica 
 Last Goodbye – singolo di Jeff Buckley del 1994
 Last Goodbye – singolo dei Da Buzz del 2006

Pagine correlate 
The Last Goodbye